

Ayodhaya 
Nom des rois selon  :

 Prachao Prathumsuriyawong (พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์) ;
 Prachao Mahasamudsakorn (พระเจ้ามหาสมุทรสาคร) ;
 Prachao Chanraja (พระเจ้าจันทรราชา) ;
 Prachao Ruang (พระเจ้าร่วง) ;
 Prachao Lue (พระเจ้าลือ) ;
 Praya Kotama (พระยาโคตม) ;
 Praya Kotabong (พระยาโคตรบอง) ;
 Praya Grag (พระยาแกรก) ;
 Prachao Chantachoti (พระเจ้าจันทรโชติ) ;
 Pra Narai (พระนารายณ์) (880 AD-?) ;
 Prachao Luang (พระเจ้าหลวง) (949 AD-?) ;
 Prachao Sainampueng (พระเจ้าสายน้ำผึ้ง) (1027-1065 AD) ;
 Praya Thamikaraj (พระยาธรรมิกราช) (1056-1107).

(300 années tourmentés avant la fondation d'Ayutthaya en 1350).

Haripunchai

Lannathai

Dynastie Phra-ruang, fondée à Sukhothaï en 1238 
 Pho Khun Sri Indrathit (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) (1249-1257) ;
 Pho Khun Ban Muang (พ่อขุนบานเมือง) (1257-1278) ;
 Pho Khun Rama Khamhaeng (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) (1278-1317) ;
 Phu Saisongkhram (ปู่ไสสงคราม). À la mort de Rama Khamhaeng, il règne temporairement en l'absence du roi Leothai, qui était en voyage en Chine. Il n'a pas été nommé Pho Khun ;
 Phaya Loethai (พญาเลอไท) (1317-1345 ou 1347) ;
 Phaya Nguanamthom (พญางั่วนำถม) (1347) ;
 Phaya Lüthai ou Thammaracha  (พญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1)) (1347-1374) ;
 Phaya Sai Lithai ou Thammaracha II (พระมหาธรรมราชาที่ 2) (1374-1399) ;
 Thammaracha III ou Phaya Sai Lüthai (พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท)) (1399-1419) ;
 Thammaracha IV ou Phaya Borommapon (พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)) (1419-1438).

Le royaume de Sukhothaï est annexé par le royaume d'Ayutthaya en 1438.

Les rois du royaume d'Ayutthaya 

 Ramathibodi , U-Thong (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) (1350-1369) ;
  Ramesuan  (สมเด็จพระราเมศวร) (1369-1370) ;
Boromma Ratchathirat  (Pangua) (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)) (1370-1388) ;
 Thong Lun (พระเจ้าทองลัน) (1388) (7 jours) ;
 Ramesuan  (สมเด็จพระราเมศวร) (second règne) (1388-1395) ;
 Ratchathirat (สมเด็จพระรามราชาธิราช) (1395-1409) ;
 Intharacha  (NakarintharaThirat) (สมเด็จพระอินทราชา (นครินทราธิราช)) (1409-1424) ;
 Boromma Ratchathirat II (Samphraya) (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)) (1424-1448) ;
 Ramesuan II Boromma Trailokanat (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) (1448-1488) ;
 Boromma Ratchathirat III (Intharacha II) (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3) (1488-1491) ;
 Ramathibodi II (Chetthathirat ) (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) (1491-1529) ;
 Boromma Ratchathirat IV (Buddhakura สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4) (1529-1533) ;
 Ratsadathiratkumara (พระรัษฎาธิราชกุมาร) (1533-1534) (5 mois, roi enfant) ;
 Chay Ratchathirat (Phrajai) (สมเด็จพระไชยราชาธิราช) (1534-1546) ;
 Kaeofa (ou Yotfa) (พระแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า)) (1546-1548) (assassiné à 15 ans) ;
 Worawongsathirat (ขุนวรวงศาธิราช) (nov. 1548-janv. 1549) (usurpateur hors dynastie, assassiné) ;
 Phra Maha Chakraphat (สมเด็จพระมหาจักพรรด) (1549-1568) ;
 Mahintharathirat (สมเด็จพระมหินทราธิราช) (1568-1569) (déposé par les Birmans).

Le royaume birman de Toungou conquiert Ayutthaya en 1569 et devient son suzerain.

 Maha Tammaratchathirat  (Sanphet ) (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 1)) (1569-1590).

Le royaume d'Ayutthaya redevient indépendant en 1584.

 Naresuan (Sanphet II) (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 2)) (1590-1605) ;
 Ekathotsarot (Sanphet III) (สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 3)) (1605-1610) ;
 Si Saowaphak (Sanphet IV) (พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 4)) (1610-1611) ;
 Intharacha III (Songtham) (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระอินทราชา)) (1611-1628) ;
 Chetthathirat II (Otsa) (สมเด็จพระเชษฐาธิราช) (1628-1629) ; exécuté ;
 Athittayawong (สมเด็จพระอาทิตยวงศ์) (1629) ; roi enfant, déposé et exécuté ;
 Prasat Thong (Sanphet V) (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 5)) (1630-1656) ;
 Chao Fa Chai (Sanphet VI) (สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 6)) (sept.1656) ; règne quelques jours, exécuté ;
 Suthammaracha (Sanphet VII) (สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 7)) (sept. 1656-nov. 1657) ; déposé et exécuté ;
 Ramathibodi III (Narai) (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (1657-1688) ;
 Phetracha (สมเด็จพระเพทราชา) (1688-1703) ;
 Phra Chao Sua (Sanphet VIII), Luang Sorasak (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 8 (หลวงสรศักดิ์ พระเจ้าเสือ)) (1703-1709) ;
 Thai Sa (Sanphet IX) (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ)) (1709-1733) ;
 Maha Tammaratchathirat II (Boromma Kot) (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3)) (1733-1758) ;
 Uthumphon (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) (1758) ;
 Suriyamarin (ou Ekathat, Boromma Ratchathirat V) (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ)) (1758-1767) ;

Les Birmans détruisent Ayutthaya en 1767.

Le roi du royaume de Thonburi 
Le Siam reprend son indépendance dès 1767, après 7 mois de domination birmane.

 Taksin (Boromma Ratchathirat VI) (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) (1767-1782).

Dynastie Chakri, fondée à Bangkok en 1782 

Cette dynastie règne depuis .

 Rama  (Buddha Yodfa Chulalok, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) (1782-1809) ;
 Rama II (Buddha Loetla Naphalai, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) (1809-1824) ;
 Rama III (Nang Klao Chaoyuhua, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) (1824-1851) ;
 Rama IV (Mongkut, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) (1851-1868) ;
 Rama V (Chulalongkorn, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช") (1868-1910) ;
 Rama VI (Vajiravudh, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) (1910-1925) ;
 Rama VII (Prajadhipok, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) (1925-1935) ;
 Rama VIII (Ananda Mahidol, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) (1935-1946) ;
 Rama IX (Bhumibol Adulyadej, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) (1946-2016) ;
 Rama X (Vajiralongkorn, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) (2016-).

Généalogie

Thaïlande
Roi de Thaïlande, liste de
Thaïlande